Тил Ојленшпигел се може односити на:
  Тил Ојленшпигел народни  јунак њемачке књижевности
  Тил Ојленшпигел (симфонијска поема Рихарда Штрауса)
  Тил Ојленшпигел (сатирична поема Герхарда Хауптмана )
  Тил Ојленшпигел (поема Шарла де Костера)